Čchang-an může být:

 Čchang-an – hlavní město řady starověkých a středověkých čínských států;

 Čchang-an (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Čchang-an (Šen-si) – městský obvod v městské prefektuře Si-an v provincii Šen-si.